Агаджанлы () — село в Алятлинском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Агаджанлы племени муганлы, переселившемся сюда из Ширвани.

История 
Входило в Карасуинский район Азербайджанской ССР. Позже район упразднен, село вошло в состав Али-Байрамлинского района, но в 1939 году село передано в состав Кази-Магомедского района.

4 декабря 1959 года Кази-Магомедский район ликвидирован, а село передано в состав Али-Байрамлинского района.

Согласно административному делению 1961 года село Агаджанлы входило в Калиновский сельсовет Али-Байрамлинского района Азербайджанской ССР. В 1963 году Али-Байрамлинский район упразднен, а Калиновский сельский совет передан в состав Сабирабадского района.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Аджикабульского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Мейниманского административно-территориального округа был учрежден Агаджанлинский муниципалитет Аджикабульского района.

15 мая 2003 года из Мейниманского АТО выделен Алятлинский административно-территориальный округ, а муниципалитет переведен в его подчинение. В мае 2009 года Агаджанлинский муниципалитет упразднен, село вошло в состав Алятлинского.

География 
Агаджанлы расположен на берегу Куры.

Село находится в 6 км от центра АТО Алятли, в 17 км от райцентра Аджикабул и в 125 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Ширван-Пассажирский.

Село находится на высоте 21 метров ниже уровня моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством и животноводством.

Климат 
В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располагалась молочно-товарная ферма.

В селе расположены полная средняя школа, медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Аджикабульского района